Endabrechnung steht für:
 Endabrechnung (2016), österreichischer Fernsehfilm von Umut Dağ (2016)
 Jason Goes to Hell – Die Endabrechnung , US-amerikanischer Horrorfilm von Adam Marcus (1993) 

Siehe auch:
 Abrechnung